«Записки о Шерлоке Холмсе» или «Воспоминания Шерлока Холмса» () — сборник из 11 детективных рассказов Артура Конана Дойла, опубликованный в 1893 году.

Как и рассказы из первого сборника о Холмсе «Приключения Шерлока Холмса», истории сначала публиковались в Strand Magazine с декабря 1892 по декабрь 1893 года. Единым сборником рассказы в Великобритании вышли в конце 1893 года в издательстве G. Newnes Ltd. при том, что на издании был указан 1894 год. В США издательство Harper & Brothers выпустило сборник в феврале 1894 года.

После этого сборника Конан Дойл планировал завершить историю похождений Холмса, убив персонажа в рассказе «Последнее дело Холмса». Однако настойчивые требования читателей вынудили писателя вернуться к своему персонажу, написав в 1901—1902 годах повесть «Собака Баскервилей», действие которой происходит до событий «Последнего дела Холмса». В 1903 году писатель приступил к новому сборнику рассказов «Возвращение Шерлока Холмса», где выяснилось, что Холмс не погиб в рассказе «Последнее дело Холмса».

Среди рассказов, опубликованных в Strand Magazine, была «Картонная коробка» (появилась в январском номере 1893 года). Однако в первом полном лоднонском издании сборника этого рассказа не было, в сборник вошло только 11 рассказов. В первом американском издании рассказ «Картонная коробка» был, однако был быстро исключён из него. Причины исключения рассказа из сборника остаются неясными. В Великобритании рассказ был исключён из сборника, возможно, по настоянию Конан Дойла, который посчитал, что описание супружеской измены неприемлемо для молодой аудитории. В США также могли посчитать, что история слишком скандальна для американской публики. Долгие годы рассказ оставался неопубликованным в США и был включён лишь в сборник «Его прощальный поклон», вышедший в 1917 году. В британских изданиях со временем рассказ стал публиковаться в сборнике «Воспоминания Шерлока Холмса», однако в американских изданиях рассказ традиционно входит в сборник «Его прощальный поклон».

Рассказы

Примечания

Ссылки 
 Полные тексты произведений Конан Дойла // Проект «Гутенберг»

Литературные сборники 1894 года
Сборники рассказов